Dit is een lijst van planetoïden 47601-47700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47601) - || 2000 AQ227|| 10 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47602) - || 2000 AC231|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (47603) - || 2000 AV232|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47604) - || 2000 AF236|| 5 januari 2000 || LONEOS
|-
| (47605) - || 2000 AT237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47606) - || 2000 AA238|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (47607) - || 2000 AN242|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47608) - || 2000 AE243|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (47609) - || 2000 AN251|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47610) - || 2000 AY254|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47611) - || 2000 BL1 || 26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47612) - || 2000 BO4 || 21 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47613) - || 2000 BP12|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47614) - || 2000 BO14|| 28 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (47615) - || 2000 BT22|| 27 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (47616) - || 2000 BC26|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47617) - || 2000 BC27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47618) - || 2000 BD27|| 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47619) Johnpursch || 2000 BW28|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (47620) Joeplassmann || 2000 BA29|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (47621) - || 2000 BO29|| 28 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47622) - || 2000 BQ32|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47623) - || 2000 BF38|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47624) - || 2000 BG41|| 30 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47625) - || 2000 BB49|| 26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47626) - || 2000 BS49|| 21 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47627) Kendomanik || 2000 CX || 1 februari 2000 || CSS
|-
| (47628) - || 2000 CJ2 || 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (47629) - || 2000 CR4 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47630) - || 2000 CF6 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47631) - || 2000 CY17|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47632) - || 2000 CA21|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47633) - || 2000 CG23|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47634) - || 2000 CN24|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47635) - || 2000 CH25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47636) - || 2000 CV25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47637) - || 2000 CD28|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47638) - || 2000 CP28|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47639) - || 2000 CT29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47640) - || 2000 CA30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47641) - || 2000 CE30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47642) - || 2000 CF30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47643) - || 2000 CM30|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47644) - || 2000 CO36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47645) - || 2000 CD37|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47646) - || 2000 CE37|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47647) - || 2000 CH38|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47648) - || 2000 CA40|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47649) Susanbrew || 2000 CP40|| 1 februari 2000 || CSS
|-
| (47650) - || 2000 CU40|| 1 februari 2000 || CSS
|-
| (47651) - || 2000 CV42|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47652) - || 2000 CL44|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47653) - || 2000 CD45|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47654) - || 2000 CP46|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47655) - || 2000 CB48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47656) - || 2000 CD48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47657) - || 2000 CE48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47658) - || 2000 CL48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47659) - || 2000 CM49|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47660) - || 2000 CA51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47661) - || 2000 CP52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47662) - || 2000 CN53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47663) - || 2000 CD54|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47664) - || 2000 CE54|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47665) - || 2000 CX55|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47666) - || 2000 CA58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47667) - || 2000 CD58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47668) - || 2000 CM60|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47669) - || 2000 CC62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47670) - || 2000 CA63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47671) - || 2000 CP63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47672) - || 2000 CZ63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47673) - || 2000 CF64|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47674) - || 2000 CT65|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47675) - || 2000 CW66|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47676) - || 2000 CE71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47677) - || 2000 CO71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47678) - || 2000 CT75|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47679) - || 2000 CN76|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (47680) - || 2000 CC77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (47681) - || 2000 CZ77|| 7 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47682) - || 2000 CO82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47683) - || 2000 CR82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47684) - || 2000 CT83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47685) - || 2000 CC84|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47686) - || 2000 CA86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47687) - || 2000 CW86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47688) - || 2000 CO88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47689) - || 2000 CN91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47690) - || 2000 CQ92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47691) - || 2000 CT92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47692) - || 2000 CC94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47693) - || 2000 CG94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47694) - || 2000 CO94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47695) - || 2000 CC99|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47696) - || 2000 CK100|| 10 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (47697) - || 2000 CZ101|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47698) - || 2000 CG109|| 5 februari 2000 || CSS
|-
| (47699) - || 2000 CP116|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (47700) - || 2000 CQ121|| 3 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten